Omodeo ist der Name oder Namensbestandteil von:

 Angelo Omodeo, italienischer Ingenieur
 Lago Omodeo, nach Angelo Omodeo benannter Stausee auf Sardinien